BNP Paribas Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2017 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 8–19 marca 2017 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 669 423 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Kalifornii